

Geografia
Val di Fassa – valle del Trentino
Dolomiti di Fassa – gruppo montuoso italiano
Dolomiti di Gardena e di Fassa – gruppo montuoso italiano

Sport
Fassa Bortolo – squadra ciclistica maschile di ciclismo su strada italiana
Hockey Club Fassa – squadra di hockey su ghiaccio italiana
Top Girls Fassa Bortolo – squadra femminile italiana di ciclismo su strada

Altro 
 Fassa Bortolo – azienda italiana del settore della produzione di adesivi, sigillanti ed altri ausiliari per l'edilizia
 Raimondo Fassa, accademico, avvocato e politico italiano